La famille Marquet de Vasselot est une famille française, établie à Paris vers 1835.

Filiation 

 Hyacinthe Alphonse Marquet de Vasselot, né le 15 aout 1805 à Poitiers et mort le  à Caen, chevalier de la Légion d'honneur. Il épouse le  Marie van Bosterhout, dont deux fils : 
 Louis Marquet de Vasselot (1836-1918), fabricant et négociant en produits chimiques. Il eut un fils :
 Jean-Joseph Marquet de Vasselot (1871-1946), archéologue, historien de l'art, conservateur au musée du Louvre, directeur du musée de Cluny.
 Anatole Marquet de Vasselot (1840-1904), sculpteur, statuaire, portraitiste, et historien de l'art. Il est titré comte romain héréditaire en 1894. Il eut six fils.

Articles connexes 
 Liste des familles françaises subsistantes de la noblesse pontificale

Références 

Famille française
Famille noble pontificale